peut se référer à :

Patronyme 
Tomizawa est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
 , chercheur japonais-américain ;
  (1972-), joueur et entraîneur de rugby à XV japonais ;
  (1655-1742), prêtre shinto japonais.

Prénom 
  (1858-1935), professeur de pédaguogue japonais ;
  (1939-), joueur professionnel de baseball japonais ;
  (1936-1998), peintre japonais ;
 , chercheur japonais.

Toponymie 
 Masuho, ancien bourg de la préfecture de Yamanashi ;
 , échangeur à Masuho ;
 , aire de repos à Masuho.
 , ancien village de la préfecture de Chiba ;
 , plage dans le bourg de Shika, dans la préfecture d'Ishikawa ;
 , ancien village de la préfecture d'Ishikawa ;
 , ancien village de la préfecture d'Ishikawa ;